Лондонгра́д — неофициальное прозвище столицы Великобритании, намекающее на большое присутствие русских и выходцев из бывшего СССР в Великобритании.
 «Лондонград. Из России с наличными. История олигархов из первых рук» — книга 2009 года журналиста Марка Холлингсуорта
 «Лондонград» — российский телесериал 2015 года
 «Лондонград (будущий сериал)» — предстоящий сериал HBO об Александре Литвиненко